L'édition 2017 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 17 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. John Isner remporte l'épreuve en simple, Aisam-Ul-Haq Qureshi et Rajeev Ram celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Mischa Zverev, des Américains Ernesto Escobedo et Sam Querrey, des Australiens James Duckworth et Jordan Thompson, de l'Autrichien Jürgen Melzer, du Chypriote Márcos Baghdatís, de l’Israélien Dudi Sela et du Luxembourgeois Gilles Müller. Ils sont respectivement remplacés par Denis Kudla, Peter Gojowczyk, Mitchell Krueger, Stefan Kozlov, Tobias Kamke, Bjorn Fratangelo, Marco Chiudinelli, Dennis Novikov et Akira Santillan.

Pendant le tournoi 
Sam Groth et Leander Paes s'inclinent en demi-finale face à Aisam-Ul-Haq Qureshi et Rajeev Ram (4-6, 7-6, [11-9]), après avoir servi pour le match à 5-4 dans le  et s'être procuré 8 balles de match. C'est la  fois de la saison que l'Indien chute aux portes de la finale d'un tournoi ATP.

Sorti des qualifications, Matthew Ebden, , atteint pour la première fois de sa carrière la finale d'un tournoi ATP.

Lauréats 
John Isner remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Matthew Ebden. Il s'agit de son  ici, à Newport.

En double, Aisam-Ul-Haq Qureshi et Rajeev Ram décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Matt Reid et John-Patrick Smith. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de Newport
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Newport
ATP 2017
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en juillet 2017
Sport aux États-Unis en juillet 2017